Серена Вилијамс је други пут освојила титулу. У финалу је победила Марију Шарапову са 6:4, 6:4.

Носиоци 

  'Серена Вилијамс (победница)
  Марија Шарапова (финале)
  Викторија Азаренка (полуфинале)
  Агњешка Радвањска (четвртфинале)
  Сара Ерани (полуфинале)
  Ли На (друго коло)
  Петра Квитова (треће коло)
  Анџелик Кербер (четврто коло)
  Саманта Стосур (треће коло)
  Каролина Возњацки (друго коло)
  Нађа Петрова (прво коло)
  Марија Кириленко (четвртфинале)
  Марион Бартоли (треће коло)
  Ана Ивановић (четврто коло)
  Роберта Винчи (четврто коло)
  Доминика Цибулкова (друго коло)

<ol start="17">
 Слоун Стивенс ''(четврто коло)
 Јелена Јанковић ''(четвртфинале)
 Анастасија Пављученкова ''(друго коло)
 Карла Суарез Наваро ''(четврто коло)
 Кирстен Флипкенс ''(друго коло)
 Јекатерина Макарова ''(прво коло)
 Клара Закопалова ''(прво коло)
 Јулија Гергес ''(прво коло)
 Луција Шафаржова ''(прво коло)
 Сорана Крстеа ''(треће коло)
 Јарослава Шведова ''(друго коло)
 Тамира Пашек ''(прво коло)
 Варвара Лепченко ''(треће коло)
 Винус Вилијамс ''(прво коло)
 Ализе Корне ''(треће коло)
 Сабине Лизики ''(треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Н. Ли
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Б. Матек-Сандс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Л. Домингез Лино
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Т. Марија
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= П. Ормаечеа
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К. Вандевеј
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Ј. Шведова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= К. Закопалова
| RD1-score09-1=6<sup>3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= К. Канепи
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ш. Фегеле
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Х. Вотсон
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Е. Барти
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л. Храдецка
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Н. Братчикова
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= М. Кириленко
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Н. Ли
| RD2-score01-1='''7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02=
| RD2-team02=

Група 6

Група 7

Група 8

Извори 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису 2013.
Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно